Inor steht für
 Inor (Sprache), semitische Sprache, die im zentralen Äthiopien gesprochen wird
 Inor (Meuse), eine Gemeinde im französischen Département Meuse

IN-OR steht für:
 , ISO-3166-2-Code des indischen Bundesstaates

INOR